Атал — туркменское село в составе Яксатовского сельсовета Приволжского района Астраханской области. Входит в Астраханскую агломерацию. Место компактного проживания астраханских туркменов. Население  человек (), 81 % из них — туркмены .

История

География 
Атал расположен в юго-восточной части Астраханской области, в дельте реки Волги и находится на р. Кизань

Абсолютная высота 26 метров ниже уровня моря
.

Население 

 Национальный состав

Население по переписи 2010 года составляет 643 человек. Более 81 % населения составляют туркмены. Так же проживают татары (11 %), казахи (5 %) и русские (3 %).

Инфраструктура 
Пристань.

Транспорт 
Водный и автомобильный транспорт.

Примечания

Ссылки 
 Добрососедство через века
 Все флаги в гости будут к нам // Приволжская газета от 19 августа 2011 г.

Населённые пункты Приволжского района (Астраханская область)